L'aéroport international de Fascene  est un aéroport situé dans l'est de l'île de Nosy Be, à Madagascar.

Situation 
L'aéroport se trouve à  au nord-est du centre-ville de Hell-Ville, le chef-lieu de l'île. La localité de Fascene, située sur la côte est de Nosy Be, est à  à l'est de l'aéroport.

Caractéristiques 

Le , le président malgache Andry Rajoelina inaugurait la fin de la première phase de travaux d’aménagement et d’extension de la piste d’atterrissage. Ces investissements permettent d'augmenter la capacité de l'aéroport en accueillant des Airbus A340 et des Boeing 777, et d'en faire ainsi le deuxième aéroport malgache.

Trafic 
L'aéroport a accueilli  passagers en 2016

Compagnies aériennes et destinations

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport à Madagascar

Lien externe 

 Ravinala Airports

  ADEMA (Aéroports de Madagascar)

Fascene
Nosy Be